Elenco alfabetico di tutte le città tedesche con più di 100.000 abitanti (grandi città).

Grandi città attuali (31 dicembre 2007)

A 
 Amburgo (Hamburg) - Città Stato
 Aquisgrana (Aachen) - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Augusta (Augsburg) - Baviera

B 
 Bergisch Gladbach - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Berlino (Berlin) - Città Stato
 Bielefeld - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Bochum - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Bonn - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Bottrop - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Braunschweig - Bassa Sassonia
 Brema (Bremen) - Brema (stato)
 Bremerhaven - Brema (stato)

C 
 Chemnitz - Sassonia
 Coblenza (Koblenz) - Renania-Palatinato
 Colonia (Köln) - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Cottbus - Brandeburgo

D 
 Darmstadt - Assia
 Dortmund - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Dresda (Dresden) - Sassonia
 Duisburg - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Düren - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Düsseldorf - Renania Settentrionale-Vestfalia

E 
 Erfurt - Turingia
 Erlangen - Baviera
 Essen - Renania Settentrionale-Vestfalia

F 
 Francoforte sul Meno (Frankfurt am Main)- Assia
 Friburgo in Brisgovia (Freiburg im Breisgau) - Baden-Württemberg
 Fürth – Baviera

G 
 Gelsenkirchen - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Gera - Turingia
 Gottinga (Göttingen) - Bassa Sassonia

H 
 Hagen - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Halle (Saale) - Sassonia-Anhalt
 Hamm - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Hannover - Bassa Sassonia
 Heidelberg - Baden-Württemberg
 Heilbronn - Baden-Württemberg
 Herne - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Hildesheim - Bassa Sassonia

I 
 Ingolstadt - Baviera

J 
 Jena - Turingia

K 
 Karlsruhe - Baden-Württemberg
 Kassel - Assia
 Kiel - Schleswig-Holstein
 Krefeld - Renania Settentrionale-Vestfalia

L 
 Leverkusen - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Lipsia (Leipzig) - Sassonia
 Lubecca (Lübeck) - Schleswig-Holstein
 Ludwigshafen am Rhein - Renania-Palatinato

M 
 Magdeburgo (Magdeburg) - Sassonia-Anhalt
 Magonza (Mainz) - Renania-Palatinato
 Mannheim - Baden-Württemberg
 Moers - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Monaco di Baviera (München) - Baviera
 Mönchengladbach - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Mülheim an der Ruhr - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Münster – Renania Settentrionale-Vestfalia

N 
 Neuss - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Norimberga (Nürnberg) - Baviera

O 
 Oberhausen - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Offenbach am Main - Assia
 Oldenburg (Oldenburg) - Bassa Sassonia
 Osnabrück - Bassa Sassonia

P 
 Paderborn - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Pforzheim - Baden-Württemberg
 Potsdam - Brandeburgo

R 
 Ratisbona (Regensburg) - Baviera
 Recklinghausen - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Remscheid - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Reutlingen - Baden-Württemberg
 Rostock - Meclemburgo-Pomerania Occidentale

S 
 Saarbrücken - Saarland
 Salzgitter - Bassa Sassonia
 Siegen - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Solingen - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Stoccarda (Stuttgart) - Baden-Württemberg

T 
 Treviri (Trier) - Renania-Palatinato

U 
 Ulma (Ulm) - Baden-Württemberg

W 
 Wiesbaden - Assia
 Wolfsburg - Bassa Sassonia
 Wuppertal - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Würzburg - Baviera

Grandi città oggi divenute città medie a causa di un calo demografico 
 Dessau-Roßlau - Sassonia-Anhalt
 Flensburg - Schleswig-Holstein
 Görlitz - Sassonia
 Kaiserslautern - Renania-Palatinato
 Plauen - Sassonia
 Schwerin - Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Wilhelmshaven - Bassa Sassonia
 Witten - Renania Settentrionale-Vestfalia
 Zwickau - Sassonia

Grandi città non più esistenti a seguito di mutamenti amministrativi 
 Altona - annessa nel 1938 ad Amburgo
 Barmen - dal 1929 parte di Barmen-Elberfeld (oggi Wuppertal)
 Buer - dal 1928 parte di Gelsenkirchen-Buer (oggi Gelsenkirchen)
 Charlottenburg - annessa nel 1920 a Berlino
 Elberfeld - dal 1929 parte di Barmen-Elberfeld (oggi Wuppertal)
 Hamborn - dal 1929 parte di Duisburg-Hamborn (oggi Duisburg)
 Harburg-Wilhelmsburg - annessa nel 1938 ad Amburgo
 Lahn - divisa nel 1979 in Gießen e Wetzlar
 Lichtenberg - annessa nel 1920 a Berlino
 Rheydt - annessa nel 1975 a Mönchengladbach
 Rixdorf - annessa nel 1920 a Berlino
 Schöneberg - annessa nel 1920 a Berlino
 Spandau - annessa nel 1920 a Berlino
 Wanne-Eickel - annessa nel 1975 a Herne
 Wilmersdorf - annessa nel 1920 a Berlino

Voci correlate 
 Comuni della Germania per popolazione

 
!
Liste relative alla Germania
Liste di città